Le Réquisitoire ou Réquisitoire est un titre désignant :

 Le Réquisitoire (Manslaughter) est un film américain réalisé par Cecil B. DeMille en 1922 ;
 Le Réquisitoire est un film américain réalisé par Dimitri Buchowetzki en 1931 ;
 Réquisitoire (Gloves Off), épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2016.